Буркова (устар. Падь Буркова) — водоток на полуострове Камчатка в Мильковском районе России.

Длина водотока — 12 км. Впадает в реку Щапина слева на расстоянии 71 км от устья.

По данным государственного водного реестра России, относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код водного объекта — 19070000112120000014038.

Примечания 

Притоки Щапины
Реки Мильковского района